Тютюнов — русская фамилия.

Известные носители:
 Тютюнов, Алексей (1892—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Тютюнов, Николай Александрович (1833—1916) — русский архитектор, один из основателей Московского архитектурного общества.
 Тютюнов, Павел Никифорович (1872—?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Таврической губернии.
 Тютюнов, Сергей Иванович (род. 1960) — российский учёный-агроном, специалист в области земледелия, академик РАН (2022).

См. также 
 Тютюнник
 Тутунов